Die Open de Tenis Comunidad Valenciana 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. April 2005 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplätzen  ausgetragen. In derselben Woche wurde mit dem Grand Prix Hassan II in Casablanca ein Turnier ausgetragen, das genau wie die Open de Tenis Comunidad Valenciana zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Das Turnier wurde hauptsächlich durch spanische Spieler geprägt, sodass sechs der acht Viertelfinalisten Spanier waren. Titelverteidiger war mit Fernando Verdasco ebenfalls ein Spanier, der dieses Jahr als Setzlistensechster im Viertelfinale unterlag. Mit Igor Andrejew gewann aber ein Russe das Turnier und gewann wie schon Verdasco im Vorjahr seinen ersten Karrieretitel. Im Finale besiegte er David Ferrer in drei Sätzen.
Im Doppel gewann die argentinische Paarung Gastón Etlis und Martín Rodríguez im Vorjahr, die nicht erneut zusammen am Turnier teilnahmen. Etlis spielte gar nicht mit, während Rodríguez an der Seite von Fernando González den Titel verteidigen konnte. Sie schlugen im Finale die Setzlistenersten und Sieger von 2003 Lucas Arnold Ker und Mariano Hood und gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Valencia